Corbellini ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Corbellini (1872–1920), argentinischer Chirurg und Hochschullehrer
 Giacomo Antonio Corbellini (1674–1742), italienischer Stuckateur
 Giorgio Corbellini (1947–2019), italienischer Kurienbischof
 Helena Corbellini (* 1959), uruguayische Schriftstellerin und Dozentin
 Vital Corbellini (* 1959), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Marabá